Santa Maria Nuova (gemeente), een gemeente in Italië
 Santa Francesca Romana, een Romeinse titeldiakonie (voorheen Santa Maria Nuova genoemd)
 Santa Maria Nuova (Cortona), een kerk in het Italiaanse Cortona
 Santa Maria Nuova Spallicci, een plaats in de Italiaanse gemeente Bertinoro